Герлахов () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1344 года.

География 
Село расположено в северной части края, на левом берегу реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 356 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 8,86 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Герлахова составляла 1034 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Достопримечательности 
 Грекокатолическая церковь во имя св. Архангела Михаила, 1844 г.

Примечания 

Населённые пункты Словакии